Иван Пинкава:

 Пинкава, Иван (1912—1986) — хорватский скрипач
 Пинкава, Иван (род. 1961) — чешский фотограф